Синьгома:

Реки
 Синьгома (приток Печеньги)
 Синьгома (приток Толшмы)